

Hydronymes 
 La Durenque est une rivière française qui coule dans le département du Tarn. C'est un affluent de l'Agout en rive gauche, donc un sous-affluent de la Garonne par l'Agout puis par le Tarn.

 la Durenque est un ruisseau dans le département de l'Aveyron dans la région Occitanie est un affluent du Giffou, donc un sous-affluent de la Garonne, par le Céor, le Viaur, l'Aveyron et le Tarn. Il passe par la commune homonyme Durenque.

Toponyme 
 Durenque est une commune française située dans le département de l'Aveyron et la région Occitanie.

Pseudonyme 
 Dans la Résistance française, Durenque était le pseudonyme de Maurice Redon (1905-2000), qui fut directeur des FFI du Tarn puis de la région de Toulouse. Il deviendra par la suite général dans l'Armée française.